Les Castillons est  du département du Calvados. Elle n'a connu qu'une brève existence : avant 1794, la commune est supprimée et rattachée à Estry, en même temps que Canteloup.

En 1828, les hameaux de Canteloup et des Castillons sont transférés à la commune de La Rocque.

Source 
 

Castillons